Een album van The Chemical Brothers, zie Push the Button (album)
Een nummer van de Sugababes, zie Push the Button (Sugababes)